Штурм Белого дома может обозначать:

 Эпизод событий сентября — октября 1993 года в Москве, Россия.
 Штурм Белого дома () — американский фильм 2013 года про вымышленное нападение на американский Белый дом.
 Падение Олимпа () — американский фильм 2013 года про вымышленное нападение на американский Белый дом.

См. также 
 Белый дом (значения)